Пинеда-де-Хигуэла ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 28,90 км². Население — 85 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Куэнки